Суперкубок Сан-Марино з футболу 2021 — 35-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 вересня 2021 року між чемпіоном Сан-Марино «Фольгоре Фальчано» і володарем кубка Сан-Марино «Ла Фіоріта».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  
 Матч на transfermarkt 

2021
Сан-Марино
Вересень 2021
2021 у спорті Сан-Марино